Desa Guntur kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Guntur (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,20), Jawa Tengah, 
 Desa Guntur (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Desa Guntur (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,62), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar